Christian Ulrich er navnet på flere personer:

 Christian Ulrich (forstmand) (1822-1905) – dansk forstmand (Hans Christian Ulrich)
 Christian Ulrich (læge) (1860-1949) – dansk overlæge, dr.med. (Christian Sigismund Ulrich)
 Christian Ulrich (godsejer) (født 1939) – dansk godsejer, hofjægermester og kammerherre (Christian Niels Brock Ulrich)